Bajrakitiyabha ( es una princesa de Tailandia, siendo nieta del fallecido rey Bhumibol Adulyadej e hija primogénita del rey Maha Vajiralongkorn. Aun así, no será heredera al trono tailandés, pues este puesto lo ocupa su hermano menor, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti.

Bajrakitiyabha estudió en una escuela normal, y concluyó la secundaria en la Heathfield School en Inglaterra. De regreso a Tailandia, estudió derecho en la Universidad de Thammasat y ciencias políticas en la Universidad de Sukhothai Thammathirat. Continuó con su maestría y doctorado en la Universidad Cornell, en el estado de Nueva York. En 2012 recibió un doctorado honoris causa por el Instituto de Tecnología de Illinois en derecho.

Al terminar su doctorado Bajrakitiyabha trabajó durante un tiempo en la Misión Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas, en Nueva York, antes de regresar a Tailandia. En septiembre de 2006 fue nombrada fiscal en Bangkok. Ella dirige el proyecto Inspiración para llegar a las mujeres tailandesas en estado de encarcelamiento.

Bajrakitiyabha y su madre son creadoras de la Fundación Princesa en 1995 que tiene como objetivo ayudar a los pobres en las zonas rurales y las personas afectadas por los desastres naturales. En 2012 fue nombrada embajadora para Austria, cargo que ocupó hasta 2014.

Ha ejercido varios cargos de representación del país en Naciones Unidas, entre otros en el organismo de la ONU para la Mujer y, más recientemente, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La princesa Bajrakitiyabha, de 44 años, sufrió un ataque al corazón el 14 de diciembre de 2022, mientras paseaba con sus perros en el parque nacional de Khao Yai. fue trasladada al hospital Pak Chong Nana, para posteriormente ser tratada en el hospital memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok.

Actualmente sigue en estado inconsciente en dicho centro hospitalario.

Títulos y estilos 
 7 de diciembre de 1978 – 5 de mayo de 2019: Su Alteza Real la Princesa Bajrakitiyabha.
 5 de mayo de 2019 – 27 de julio de 2019: Su Alteza Real la Princesa Bajrakitiyabha Narendira Debayavadi.
 27 de julio de 2019 – presente: Su Alteza Real la Princesa Bajrakitiyabha Narendira Debayavadi, Princesa Rajasarini Siribajra.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama Gran Cruz de la Ilustrísima Orden de Chula Chom Klao.
  Dama Gran Cordón de la Exaltadísima Orden del Elefante Blanco.
  Dama Gran Cordón de la Nobilísima Orden de la Corona de Tailandia.
  Dama Gran Cruz de la Admirabilísima Orden del Direkgunabhorn.
  Medalla conmemorativa del Rey Rama IX.
  Medalla conmemorativa de la Coronación del Rey Rama X.
  Medalla conmemorativa del Rey Rama X.
Extranjeras
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 07/10/2014).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Bangkok
Nobles de Tailandia
Budistas de Tailandia
Tailandesas del siglo XXI